Анна Миколаївна Корнута (10 листопада 1988, Харків, Українська РСР) — українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках в довжину, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.

Основні досягнення

Посилання 
 Анна Корнута  на сайті IAAF

Українські стрибуни в довжину
легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Українські учасники літніх Олімпійських ігор 2016
Уродженці Харкова